

Persone 
 Florin Tene (1968) – calciatore rumeno

Geografia

Mali 
 Téné – comune nel circondario di San (Ségou)

Repubblica Ceca 
 Těně – comune nel distretto di Rokycany (Plzeň)

Svizzera 
 La Tène – comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)